Gminy w USA:
 Summers (ang. Summers Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Thomas
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Summers (ang. Summers County) – w stanie Wirginia Zachodnia